Penzing (Beieren), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren, en maakt deel uit van het Landkreis Landsberg am Lech
 Penzing (Wenen), een district van de Oostenrijkse hoofdstad Wenen